Алекса́ндр Алекса́ндрович Покро́вский:
 Покровский, Александр Александрович (1879—1942) — российский библиотековед, библиограф, один из основателей Московского библиотечного института (1930).
 Покровский, Александр Александрович (род. 1957) — российский художник, член Академии художеств РФ.